Spean bezeichnet

 Spean Bridge (Gälisch: Drochaid Aonachain), kleine Ortschaft in den schottischen Highlands
 River Spean, Fluss in den schottischen Highlands
 Spean Thma, historische Brücke in Angkor (Provinz Siem Reap, Kambodscha)